RST-code, een aanduiding voor de kwaliteit van een radioverbinding
 Recherchesamenwerkingsteam, een team van de Nederlandse politie gestationeerd op de Antillen, sinds 2010 Caribisch deel van het Koninkrijk
 Regiment Speciale Troepen, een onderdeel van het Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger
 reStructuredText, ook wel reST, een eenvoudige opmaaktaal